Donskoy est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1894-1918), terroriste-révolutionnaire russe
Evgeny Donskoy (né en 1990), joueur russe de tennis
Igor Donskoy, acteur soviétique

Toponyme

Mine de Donskoy, mine de chrome de l'oblys d'Aqtöbe

Donskoï, district administratif de Moscou

Voir aussi
Donskoy, race de chat sans poil

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme